Вара́ж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південний схід від Парижа, 60 км на північний схід від Марселя, 55 км на північ від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 533 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1164,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Вараж 
 Вараж на сайті французького Національного інституту географії
 Вараж на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вараж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар